Nieuw-Vlaamse Alliantie, partit polític flamenc de Bèlgica
 Exèrcit Popular Nacional (del seu nom en alemany Nationale Volksarmee), forces armades de la República Democràtica Alemanya
 Exèrcit del Poble de Vietnam (del seu nom en anglès North Vietnamese Army), forces armades de la República Democràtica del Vietnam